Іоанн VIII:

- Державні діячі:

 Іоанн VIII Палеолог (1392 — 1448) — імператор Візантійської імперії (1425 — 1448)

- Релігійні діячі:
 Іоанн VIII († 874) — у 844 році антипапа
 Іоанн VIII († 882) — сто восьмий римський папа (872—882)
 Іоанн VIII Ксифілін (1006 — 1075) — Патріарх Константинопольський (1064 — 1075)
 Іоанн VIII Єрусалимський (? — 1156) — Патріарх Єрусалимський (1106 — 1156)